Ahiram – nome proprio di persona
Ahiram – re di Biblo nel XI secolo a.C.